Васи́лий Ю́рченко:
 Юрченко, Василий Алексеевич (род. 1960) — губернатор Новосибирской области.
 Юрченко, Василий Петрович (род. 1950) — советский и украинский спортсмен (гребля на каноэ).